Флаг Ара́бского восста́ния — флаг, использовавшийся арабскими националистами во время Арабского восстания.

История 
Флаг был разработан британским дипломатом сэром Марком Сайксом, который пытался тем самым показать, что восстание было полностью организовано арабами. Несмотря на то, что Арабское восстание происходило на маленькой территории и организовывалось совместно с англичанами, флаг был взят за основу национальных флагов арабских государств, образовавшихся после Первой мировой войны. Флаг был взят за основу флагов следующих государств: Иордании, Ирака, Кувейта, Судана, Сирии, ОАЭ, Йемена, Палестины, Сомалиленда, Сахарской Арабской Демократической Республики и Ливии.

3 горизонтальных цвета олицетворяют Аббасидский, Омейядов и Фатимидский халифаты. Красный цвет олицетворяет династию Хашимитов.

Во время Первой мировой войны Хашимиты являлись союзниками Великобритании. После окончания войны к власти в Хиджазе (Аравийский полуостров, Иордания), или Иорданском Хашимитском королевстве пришли Хашимиты, на время в Арабском королевстве Сирия и Ираке.

Великая Сирия распалась в 1920 году, просуществовав всего несколько месяцев. В 1925 году власть Хашимитов в Хиджазе была ликвидирована Саудитами, в Ираке — в 1958 году в результате государственного переворота, а в Иордании была сохранена.

В настоящее время в Акабе имеется флагшток, на котором развевается флаг Арабского восстания (95 на 197 футов).

См. также 
 Панарабские цвета
 Флаг Саудовской Аравии
 Хиджаз (королевство)
 Палестинский флаг

Примечания 

Османская империя